

События 
 1 декабря
 Рыболовное судно Орион-501 затонуло в Беринговом море. 7 человек спасены, погибли 12 человек, 41 человек пропал без вести.
 2 декабря
 Парламент Украины утвердил новый состав правительства, в которое вошли, в том числе, три иностранца, получившие украинское гражданство непосредственно перед голосованием: министр финансов — американка Наталье Яресько, министр минэкономразвития — литовец Айварас Абромавичус, министр здравоохранения — гражданин Грузии Александр Квиташвили.
 3 декабря
 Японский космический зонд Хаябуса-2 запущен с космодрома Танэгасима к астероиду 1999 JU3.
 4 декабря
 Группа радикальных исламистов на 3-4 автомобилях атаковали центр Грозного. Погибли 14 полицейских и 36 ранены.
 По меньшей мере, 33 человека погибли в результате взрывов в шиитских районах Багдада и северной части города Киркук, уровень насилия увеличился в Ираке после того, как боевики «Исламского государства» были вынуждены отойти с некоторых своих позиций.
 5 декабря
 С базы ВВС США «Мыс Канаверал» стартовала ракета-носитель «Дельта-4», с целью провести первый испытательный полёт корабля «Орион», созданного для полетов за пределы орбиты Земли.
 Бывший министр общественной безопасности КНР Чжоу Юнкан арестован по обвинению в коррупции и исключён из партии. Это самый высокопоставленный китайский чиновник, в отношении которого возбуждено уголовное дело.
 6 декабря
 Космический корабль Новые горизонты вышел из режима гибернации в преддверии сближения с Плутоном.
 7 декабря
 Сирия заявила о налёте ВВС Израиля на международный аэропорт Дамаска, также бомбардировке города Димас на сирийско-ливанской границе.
 Власти Саудовской Аравии арестовали 135 человек по обвинению в терроризме. Министр внутренних дел заявил, что задержанные планировали теракты, направленные на подрыв системы безопасности королевства.
 В районе нефтяного месторождения имени Требса в Ненецком автономном округе произошла авиакатастрофа с вертолётом Ми-8ТВ RA-06138 авиакомпании «2-й Архангельский объединённый авиаотряд». На борту находились три члена экипажа и четыре пассажира, два человека погибли.
 8 декабря
 ООН обратилась к мировому сообществу с просьбой собрать 16,4 миллиарда долларов на проведение в 2015 году гуманитарных операций в «странах, вовлечённых в конфликты, где жестокость и насилие оказали разрушительное воздействие на жизнь»: Афганистану, Ираку, Мьянме, Украине, Йемену и Сирии.
 На пленарном заседании израильского Кнессета депутаты одобрили законопроект о досрочном роспуске парламента и назначении новых выборов.
 10 декабря
 Княгиня Монако Шарлен родила двух наследников.
 12 декабря
 В Италии прошла всеобщая забастовка, трудящиеся протестовали против экономической политики премьера Маттео Ренци и, в частности, против реформы рынка труда, которая предполагает отмену ряда социальных льгот и облегчает увольнения.
 Торрент-трекер IsoHunt разместил в Сети базы торрентов трекера The Pirate Bay, ушедшего в офлайн в начале декабря после рейда шведских властей.
 13 декабря
 В ЦЕРНе сообщили о целях перезапуска Большого адронного коллайдера в марте 2015 года: ученые собираются сконцентрироваться на поисках частиц темной материи и суперсимметрии.
 14 декабря
 Выборы в нижнюю палату парламента Японии. Правящий блок в составе Либерально-демократической партии под руководством премьер-министра Японии Синдзо Абэ и партии Комэйто получили две трети депутатских мандатов.
 15 декабря
 По заявлению властей в Турции в результате задержания нескольких сторонников антиправительственного движения «Хизмет» удалось предотвратить попытки госпереворота.
 В Сиднее (Австралия) исламист захватили заложников в кафе «Линдт».
 Доллар на валютных торгах Московской биржи превысил отметку в 65 рублей, евро подорожал до 81 рубля. Произошедший в этот же день обвал рубля получил название Чёрный понедельник 2014 года.
 В Казахстане был приговорён к 5 годам строгого режима 30-летний гражданин этой страны Евгений Вдовенко, принимавший участие в гражданской войне на Украине на стороне ЛНР.
 16 декабря
 Совет директоров Банка России с 16 декабря повысил ключевую ставку с 10,5 до 17 % годовых. Произошедший в этот же день обвал рубля получил название Чёрный вторник 2014 года.
 145 человек, большинство из них школьники, были убиты в ходе нападения талибов на находящуюся в управлении военных школу в Пешаваре на северо-западе Пакистана.
 17 декабря
 Глава правительства Пакистана Наваз Шариф принял решение об отмене моратория на смертную казнь. Это произошло после террористической атаки движения «Талибан» на военную школу в Пешаваре.
 Президент США Барак Обама и председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро объявили о возобновлении дипломатических отношений, прерванных в 1961 году.
 18 декабря
 Индия успешно осуществила запуск тяжёлой ракеты-носителя GSLV III, способной выводить на орбиту тяжёлые грузы и, после модификации, космонавтов.
 19 декабря
 Восемь детей в возрасте от 1,5 до 15 лет обнаружены зарезанными в одном из домов города Крэнс, штат Квинсленд, Австралия. Премьер-министр страны Тони Эббот охарактеризовал случившееся как «страшнейшее преступление».
 В Белоруссии введён временный 30%-ый сбор при покупке валюты юридическими и физическими лицами, в связи с сильнейшей за три года валютной паникой, вызванной ситуацией на валютном рынке России.
 20 декабря
 Власти КНДР отвергли причастность к  на компанию «Сони Пикчерз» снявшей фильм «Интервью», в центре сюжета которого — покушение на Ким Чен Ына.
 22 декабря
 Facebook и Twitter отказались от блокировки страниц сторонников Алексея Навального.
 23 декабря
 С космодрома Плесецк произведён первый испытательный пуск тяжёлой версии ракеты-носителя «Ангара-А5». Ракета-носитель с разгонным блоком «Бриз-М» вывела на геостационарную орбиту габаритно-массовый макет космического аппарата. Запуск прошёл штатно.
 Верховная Рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины.
 В штате Ассам в Индии в результате нападения боевиков Национального демократического фронта Бодоланда убиты 56 человек.
 24 декабря
 В провинции Ракка, которую контролируют боевики группировки «Исламское государство», сбит военный самолет. Власти Иордании подтвердили, что один из их пилотов был захвачен в плен во время операции против боевиков «Исламского государства», сообщают ТАСС.
 25 декабря
 Скандальный фильм «Интервью» кинокомпании Sony Pictures о вымышленном покушении на лидера Северной Кореи вышел в прокат в Соединённых Штатах.
 27 декабря
 Новым Председателем Совета Министров Белоруссии стал Андрей Кобяков.
 28 декабря
 В результате пожара на итальянском пароме Norman Atlantic в Адриатическом море погибли 13 человек, 98 пропали без вести.
 Индонезийский Airbus A320 авиакомпании AirAsia, на борту которого находились 162 человека, потерпел катастрофу в Яванском море. 
 Выборы президента Хорватии. Во второй тур вышли действующий президент Иво Йосипович и лидер партии Хорватское демократическое содружество Колинда Грабар-Китарович.
 29 декабря
 В Греции распущен парламент, назначены досрочные выборы.
 30 декабря
 В ОАЭ запрещён показ фильма Исход: Цари и боги. Ранее аналогичный запрет был наложен властями Марокко и Египта.
 После оглашения обвинительного приговора братьям Навальным в России прошёл народный сход. Алексей Навальный, нарушивший условия домашнего ареста и отправившийся на Манежную площадь, был задержан.
 31 декабря
 В ходе массовой давки в Шанхае погибли 36 человек, 47 получили ранения.
 В результате самоподрыва террориста-смертника в городе Ибб (Йемен) погибли 49 человек, 70 пострадали.

См. также

Примечания